Кырыккудык — название населённых пунктов в Казахстане:

 Кырыккудык (до 1998 — Черняховское) — село в Степногорской городской администрации (до 2013 — в Аккольском районе) Акмолинской области.
 Кырыккудык (до 2008 — Жаркент) — село в Панфиловском районе Алматинской области.

См. также 
 Кырыккудук